Пу́ма:
 Пумы () — род хищников семейства кошачьих.
 Пума () — вид рода пум.
 Пума (язык) — местный язык в Непале.
 Пума — сленговое название женщины, которая ищет романтических или сексуальных отношений со значительно более молодым мужчиной.

Техника
 Пума (бронеавтомобиль) — германский тяжёлый бронеавтомобиль периода Второй мировой войны.
 Пума (БМП) — германская тяжёлая боевая машина пехоты.
 Пума (РЛСУ) — российская радиолокационная система управления корабельной артиллерией.
 Пума (тяжёлый бронетранспортёр) — израильский тяжёлый гусеничный бронетранспортёр.

Персоналии
 Пума Свид () — шведско-финская порноактриса.
 Пума (Marvel Comics) — персонаж комиксов Marvel Comics.

Пума́:
 Пума (коммуна) () — коммуна в Прибрежном регионе Камеруна, входит в состав департамента Санага-Маритим.

Puma:
 Puma (компания) — немецкая компания, производитель спортивной одежды и обуви.
 Puma (бронетранспортёр) — итальянский лёгкий бронетранспортёр.
 Puma (веб-сервер) — HTTP-библиотека и многопоточный веб-сервер для приложений на Ruby.
 Puma (мотоцикл) — марка аргентинских мотоциклов.
 PUMA (белок) — белок из семейства Bcl-2.
 PUMA (робот) — промышленный робот-манипулятор.
 Aérospatiale AS.332 Super Puma — французский многоцелевой вертолёт.
 CL-427 Puma (БПЛА) — канадский беспилотный летательный аппарат.
 Ford Puma — легковой автомобиль класса спортивного купе.
 Mac OS X 10.1 Puma — второй релиз десктопной операционной системы версии OS X компании Apple.
 Sud-Aviation SA.330 Puma — средний транспортный вертолёт французской разработки.

См. также 
 Пумма — астероид внешней части главного пояса.
  — футбольный клуб из Таллина.
 УНАМ Пумас — футбольный клуб из Мехико.